Lundgrenstjärn kan syfta på:
Lundgrenstjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun, 
Lundgrenstjärnen, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun,  (16,5 ha)